Marilou
Marilou Berry
Marilou Reggae
Marilou (album, 2007)
Marilou (chanteuse virtuelle)
Association Marilou
Loi Marilou
Tango de Marilou, chanson de Tino Rossi, 1933.

Surnom 
 Marylou, surnom de LuAnne Henderson

Homophones 
Goodbye Marylou
Mary-Loup
Marie-Lou, chanson de Pierre Perret